Der Dreiband Grand Prix 1987/5 war das 5. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 21. bis zum 24. Mai 1987 in Lokeren statt.

Das BWA-Turnier wurde als „BELGIAN OPEN 1987“ ausgetragen.

Geschichte 
Der zweite BWA-Grand-Prix fand in Lokeren statt und wurde von Ludo Dielis gewonnen. Im Finale besiegte er den Japaner Hiromi Sumiyoshi mit 3:1 Sätzen. Im Spiel um Platz drei siegte der Däne Kurt Thøgersen mit 3:1 Sätzen gegen den Schweden Torbjörn Blomdahl. Leider sind von diesem Turnier nur sehr lückenhafte Ergebnisse bekannt.

Turniermodus 
Das ganze Turnier wurde auf drei Gewinnsätze bis 15 Punkte gespielt.

Bei MP-Gleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

KO-Phase 

Die Verlierer des Achtelfinales in (alphabetischer Reihenfolge):
 Tatsuo Arai
 Richard Bitalis
 Stany Buyle
 Raymond Ceulemans
 Leon Devreese
 Joji Kai
 Akio Shimada
 Egidio Vierat

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1987/5
Karambolageveranstaltung 1987
Billardturnier in Belgien
Sportveranstaltung in der Provinz Ostflandern
Sport (Lokeren)